John Davies kan syfta på bland andra:

* John Davies (omkring 1565–1618), engelsk skald och ämbetsman
 John Davies (1928–2009), kanadensisk ishockeyspelare
 John Davies (1929–2020), australisk simmare
 John Davies (1938–2003), nyzeeländsk medeldistanslöpare
 John Davies (1938–2015), walesisk historiker
 John Howard Davies (1939–2011), brittisk skådespelare, regissör och filmproducent
 
 John Rhys-Davies (född 1944), engelsk skådespelare

Se även 
 John Davis
 Jack Davies